Close Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Close Lake (Alaska)
 Close Lake (Louisiana)
 Close Lake (Minnesota)